Das Pilot Pen Tennis 2000 war ein Damen-Tennisturnier in New Haven (Connecticut). Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 18. bis 26. August 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)